Dies ist eine Liste der Städte in Benin.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Benin ist die Region um den Regierungssitz Cotonou, in der auch die Hauptstadt Porto-Novo liegt, mit einer Einwohnerzahl von über 2,4 Mio. (Stand 1. Januar 2006). Damit konzentriert sich ein Drittel der Bevölkerung des Landes in dem Gebiet. 

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 20.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 15. März 1979, vom 15. Februar 1992, 15. Februar 2002 und den 11. Mai 2013. Aufgeführt ist auch das Département, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Stadt im engeren Sinne – dem geografischen Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

Siehe auch 

 Liste der Kommunen von Benin
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 

 Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH), Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE)
 Nationales Statistikamt Benin
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte in Benin

!
Benin